W Chorwacji
 Rakitovec – wieś w żupanii zagrzebskiej, w mieście Velika Gorica

 W Słowenii
 Rakitovec (gmina Koper)
 Rakitovec (gmina Šentjur)